Carlos Carmona ist der Name folgender Personen: 

* Carlos Carmona (Komponist) (* 1960), argentinischer Komponist
 Carlos Carmona (Fußballspieler) (* 1987), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Carmona Bonet (* 1987), spanischer Fußballspieler